Bynderica – rzeka w Pirynie w Bułgarii
 Bynderica – schronisko turystyczne w Pirynie w Bułgarii